Les Championnats de France de marathon 1987 sont une compétition nationale sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme. L'épreuve se tient à Marseille le 31 octobre 1987 et Jean-Jacques Padel remporte le marathon messieurs tandis que Cassandra Mihailovic termine première chez les dames.

Résultats

Messieurs

Dames

Articles connexes 
 Championnats de France de marathon

Notes et références 
 Palmarès du championnat de France de marathon

1987
Marathon
Marathon 1987
France marathon 1987
Athlétisme en 1987
Sport en octobre 1987